KFF kan syfta på:

 KFF – en svensk fotbollsförening i Kalmar, se Kalmar FF
 KFF – en fotbollsklubb från Kiruna, se Kiruna FF
 KFF – en tidigare fotbollsklubb i Kristianstad, se Kristianstads FF
 KFF – en svensk fredsorganisation, se Kvinnor för fred
 KFF – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Irland, se Kerry Airport
 KFF – en tidigare svensk myndighet 1936–1968, se Kungliga flygförvaltningen